9-ий драгунський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisch — Bukowina'sches Dragoner-Regiment «Erzherzog Albrecht» Nr. 9

Дата утворення — 1682 рік.

Почесний шеф — Ерцгерцог Альбрехт.

Склад полку 
Штаб

Допоміжні служби:
 взвод розвідників (піонерів)
 телеграфна служба
 допоміжна служба
2 дивізіони, в кожному з яких:
 3 ескадрони по 177 драгунів
Повний склад полку — 37 офіцерів і 874 драгуни.

Набір рекрутів до полку — Львів.

Національний склад полку (1914) — 50 % румунів, 29 % українців і 21 % інших.

Мови полку — румунська і українська.

Інформація про дислокацію 

 1914 рік — штаб полку і ІІ-ий дивізіон — у Бродах, І-ий — у Кам'янці-Бузькій (тоді Кам'янка-Струмилівська) .

 1914 — входить до складу ХІ корпусу, 4 кавалерійська дивізія, 21 Бригада кавалерії

Командири полку 
 1879: Отмар Пелікан
 1908: Леопольд фон Прагерч
 1914: Йоган Копецек

Див. також 
 Драгуни (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Alphons von Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898—1905.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Juliusz Bator — «Wojna Galicyjska», Kraków 2008, ISBN 978-83-7396-747-2. 
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848—1918. Bertelsmann, München 1974.
 Maximilian Ehnl, Edwin Sacken. Österreich-Ungarns letzter Krieg. 1914—1918. Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1930 
Військові формування, засновані 1682
Драгунські полки Австро-Угорщини
Бережани
Історія Чернівців
1682 у Європі
Історія Бродів